More Than  (MTA) Records незалежний лейбл (інді-лейбл) заснований Chase & Status у 2009, що спеціалізується на "винятковій" музиці. Лейбл випускає широку гаму музики включно з хіп-хопом, soul, drum and bass, dubstep та deep house. 
Він відграв ключову роль для успіху Nero, , 16bit, Ben Pearce серед інших, багато його релізів увійшли в чарти Великої Британії.

19 лютого 2015 лейбл конкурував з Hospital Records, Black Butter Records та 3 Beat Records в нагороді BBC Radio 1Xtra's "Best of British Soundclash". Організований MistaJam захід став неофіційним сиквелом Red Bull's Culture Clash 2014 (також організованого MistaJam). MTA виграв отримавши найбільшу кількість Twitter голосів слухачів.

Виконавці
16bit
1991
Abigail Wyles
Bakersville
Catchment
Chase & Status
Dellux
Dimension
Franky Rizardo
Kill Them With Colour
Knytro
MANT

Moody Good
My Nu Leng
Nero
Nyko
Ossie
Scales
TCTS
Tru Fonix (a.k.a. Torqux)
Wyles & Simpson

Релізи

Студійні альбоми

Сингли та EP

Релізи у вільному доступі

Посилання

Британські лейбли звукозапису